Lockhart Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lockhart Township (Indiana)
 Lockhart Township (Minnesota)